Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano, een kerk in Rome
 Santissimo Nome di Maria in Via Latina, een kerk in Rome